

Geografia 
 San Procopio, comune della provincia di Reggio Calabria.

Santi della Chiesa cattolica 
 San Procopio di Cesarea di Palestina († 303), martire sotto Diocleziano, celebrato l'8 luglio;
 San Procopio il Decapolita († 750), attivo con san Basilio nella lotta contro gl'iconoclasti, celebrato il 27 febbraio;
 San Procopio di Taormina († 906), ultimo vescovo di Taormina, fu martirizzato per decapitazione dagli arabi dopo la conquista della città;
 San Procopio di Praga († 980), abate boemo basiliano a Praga, celebrato il 4 luglio;
 San Procopio di Sazava († 1053), abate boemo benedettino, celebrato il 25 marzo.

Santi della Chiesa ortodossa 
 San Procopio di Ustjug († 1303), stolto in Cristo, venerato dalla Chiesa ortodossa, che lo ricorda l'8 luglio.

Fonti 
 Mario Sgarbossa, I Santi e i Beati della Chiesa d'Occidente e d'Oriente, II edizione, Edizioni Paoline, Milano, 2000, ISBN 88-315-1585-3
 Santi, beati e testimoni